El taladro de mano, taladradora de mano o Agujereadora de mano es una herramienta compuesta que se utiliza para perforar diversos materiales. Los agujeros se hacen por un proceso de arranque de material mediante unas herramientas llamadas broca o mechas perforadoras para diferentes materiales.

Básicamente los taladros o aujereadoras pueden ser de un tipo, o dos tipos: el taladro de mano que es portátil y el taladro de sobremesa que permite bajar fácilmente la mecha o broca perpendicularmente al material que queremos agujerear y habitualmente se utiliza conjuntamente con la mordaza, herramienta que permite sujetar el material que se quiere perforar. El taladro de sobremesa está fijado a un banco de trabajo y no es, por tanto, portátil.

Según el material que se quiere perforar, la broca o mecha a utilizar variará. Hay brocas o mechas para metal, el hormigón, la madera o la piedra. Además, también se permite elegir el diámetro de la mecha en función del tamaño de agujero a realizar.

Normalmente los taladros o agujereadoras llevan un regulador de velocidad que deberá ser lenta para los materiales duros y más rápida para blandos o agujeros pequeños.
Para los materiales como piedra, cerámica u hormigón a menudo es conveniente activar el percutor, que es un dispositivo que permite que la broca, además de girar, pique sobre el material a taladrar.

Véase también 
 Taladro

Enlaces externos 
 Tipos de taladradora de Mano
 El aula de tecnología
 Taladradora de Mano

Herramientas

uk:Дрель